
Molekulska formula -{C15H21N3O}- se može odnositi na:
 GSK-789,472
 Primahin